Schönenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Schönenbach (Waldbröl), Ortschaft der Stadt Waldbröl, Regierungsbezirk Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Schönenbach (Reichshof), Ortschaft der Stadt Reichshof, Regierungsbezirk Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Schönenbach (Furtwangen), Ortsteil der Stadt Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Schönenbach (Schluchsee), Ortsteil der Gemeinde Schluchsee, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, Deutschland
 Vorsäß Schönenbach, Ortschaft im Bregenzerwald, Gemeinde Bezau, Vorarlberg, Österreich

Fließgewässer:
 Schönenbach (Alb), linker Zufluss der Südschwarzwälder Alb (zum Hochrhein) im unteren St. Blasien, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg, Deutschland
 Schönenbach (Mettma), rechter Zufluss der Mettma bei Schönenbach, Gemeinde Schluchsee, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, Deutschland
 Schönenbach (Subersach), Nebenfluss der Subersach in Vorarlberg, Österreich
 Schönenbach (Wiese), am Oberlauf auch Langenbach, am Unterlauf Steigerswuhr, rechter Zufluss der Wiese in Todtnau, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg, Deutschland

Siehe auch:
 Schönebach
 Schönbach
 Schönenbuch (Begriffsklärung)